Łapinóż ist ein polnischer Ortsname:
 Łapinóż (Osiek), Dorf im Powiat Brodnicki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Łapinóż (Nidzica), untergegangener Ort im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lapienus im Kreis Neidenburg, Ostpreußen